Decca Records – brytyjska wytwórnia płytowa
 Decca – system nawigacyjny
 Decca – grupa muzyczna